Прудное — название населённых пунктов в России:

 Прудное — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Прудное — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Прудное — село в Никольском районе Пензенской области.
 Прудное — село в Углегорском районе Сахалинской области.
 Прудное — деревня в Ленинском районе Тульской области.